Ка́менка — река в Калужской области. Приток Яченки.

География 
Каменка берёт начало от объединённого садоводческого некоммерческого товарищества «Рябинка» на территории городского округа Калуга, поблизости от станции Муратовка.

Она впадает в Яченку.

Длина реки составляет ~6,2 км.

Реку пересекает мост Северного обхода Калуги.

Примечания

Ссылки 
 

Реки Мещовского района
Реки Мосальского района